Luser steht für:

 Ohren des edlen Schalenwilds, siehe Lauscher
 Benutzer im Netzjargon, siehe Dümmster anzunehmender User#Synonyme
 Berg im Schwarzwald, siehe Luser (Berg)

Luser ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Luser (1886–1941), österreichischer Verleger
 Constantin Luser (* 1976), österreichischer Künstler
 Christoph Luser (* 1980), österreichischer Schauspieler
 Columban Luser OSB (* 1955), Abt des Stiftes Göttweig